Була́товка — упразднённый посёлок в Гайнском районе Пермского края России. Год упразднения неизвестен.

Географическое положение 
Располагался на правом берегу реки Камы.

Топоним 
Булатовка — название с тюркской основой, произошло от личного имени Булат.

История 
Входил в состав Аннинского сельсовета.

Инфраструктура 
В 1940-е — 1960-е годы в Булатовке действовала 4-классная начальная школа.

Примечания 

населённые пункты на Каме
Исчезнувшие населённые пункты Гайнского района